Марьо Туулеви Матикайнен-Калльстрём (; род. 3 февраля 1965 года в Лохье, Финляндия) — финская лыжница, олимпийская чемпионка 1988 года и трёхкратная чемпионка мира. Трехкратная обладательница Кубка мира (сезоны 1985/86, 1986/87, 1987/88). Спортсмен года в Финляндии в 1986, 1987, 1989 годах. С 1996 года - действующий политик.

Спортивная карьера 
Марьо Матикайнен впервые дебютировала на взрослом мировом уровне в сезоне 1983/1984 годов на Олимпиаде в Сараево. Вместе с подругами по команде во главе с лидером Кубка мира Марьей-Лийсой Кирвесниеми завоевала бронзу в эстафете на этих Играх. В личной гонке на 5 км классикой была 22-ой.

На Кубке мира полноценно начала выступать в сезоне 1984/1985 годов. Ни разу по ходу сезона не добилась призовых мест, но по набранным очкам заняла 36 место в итоговой классификации.

С сезона 1985/1986 годов  Матикайнен возглавила зачет Кубка мира. В острой борьбе с норвежскими лыжницами она выиграла две индивидуальные гонки, один раз была второй и один раз третьей на этапах Кубка мира.

В сезоне 1986/1987 годов ее лидерство в Кубке мира продолжилось. Главными конкурентками Матикайнен в борьбе за Большой Хрустальный глобус в этом сезоне стали Анфиса Резцова из СССР и команда норвежских лыжниц. На этапах Кубка мира финка выигрывает две личные гонки и один раз занимает второе место. Вторую половину сезона Матикайнен провела очень сильно и сумела обеспечить отрыв от Резцовой (2 место в зачете) в 30 очков. На чемпионате мира в Обесдорфе  впервые становится чемпионкой (выиграла индивидуальную гонку на 5 км классикой), выиграла также серебро в гонке на 10 км классикой и была четвертой в гонке на 20 км коньком.

В сезоне 1987/1988 годов Матикайнен в третий раз подряд выигрывает Большой Хрустальный глобус. Она на пике формы подходит к главным стартам - Олимпиаде в Калгари. На Олимпиаде в острейшей борьбе с новой плеядой советских лыжниц Матикайнен становится олимпийской чемпионкой в гонке на 5 км классикой. Завоевывает также две бронзы - в эстафете и в гонке на 10 км классикой.

Сезон 1988/1989 годов стал последним в спортивной карьере гонщицы. На этапах Кубка мира стали доминировать молодые советские спортсменки во главе с новым лидером Кубка мира Еленой Вяльбе. Но Матикайнен смогла подвести пик спортивной формы к чемпионату мира в Лахти. На этом чемпионате она завоевала медали во всех видах программы. Лыжница стала чемпионкой в гонке 15 км классикой и в эстафете (только большой временной задел позволил финке на последнем этапе эстафеты удержать преимущество перед Еленой Вяльбе, которая стремительно приближалась к ней и практически настигла на финише). Завоевала также серебро на 10 км коньком, уступив только Вяльбе. Была третьей в марафоне на 30 км, где вновь первенствовала Вяльбе, а второй была Лариса Лазутина. Бронза досталась финке также в гонке на 10 км классикой.
В этом сезоне Матикайнен после трех предыдущих триумфальных сезонов на Кубке мира занимает в итоговой классификации только 11 место и решает  после удачного чемпионата мира  уйти из профессионального спорта.

Итогом профессиональной карьеры стали 7 побед и 15 подиумов на Кубке мира.

Итоговая позиция в Кубке мира по лыжным гонкам

Образование и работа 
В 1992 году закончила учебу в Технологическом университете Хельсинки. В 1989-96 годах работала в промышленной сфере.

Политическая карьера 
С 1996 года Матикайнен становится политиком. В период 1996-2004 годов в течение двух сроков имела мандат в Европейском парламенте.

В 2003 году избрана в состав Эдускунта (однопалатный парламент Финляндии) от правоцентристской политической партии Национальная коалиция. Переизбиралась в 2007 и 2011 годах.  

С 2000 года также является членом президиума Финского олимпийского комитета.

Семья 
Муж с 1995 года — Арне Маттис Калльстрём. У них трое детей. Проживает в Эспоо, где с 2005 года является членом городского совета.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Лыжники Финляндии
Политики Финляндии
Депутаты эдускунты
Депутаты Европарламента (1994—1999)
Депутаты Европарламента (1999—2004)
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена
Спортсмены года Финляндии